Osoby noszące nazwisko Hansen
 Aage Hansen (ur. 1935) – norweski żużlowiec
 Abraham Løkin Hansen (ur. 1959) – piłkarz z Wysp Owczych
 Adam Hansen (ur. 1981) – australijski kolarz szosowy
 Alan Hansen (ur. 1955) – szkocki piłkarz
 Alf Hansen (ur. 1948) – norweski wioślarz
 Allan Hansen (ur. 1956) – duński piłkarz
 Alvar Hansen (1960-2011) – projektant modeli i propagator modelarstwa
 Alvin Hansen (1887-1975) – amerykański ekonomista
 Anders Hansen (ur. 1980) – duński wioślarz
 André Hansen (ur. 1989) – piłkarz norweski
 Andreas Hansen (ur. 1966) – farerski piłkarz
 Anton Hansen Tammsaare (1878-1940) – estoński pisarz
 Arnbjørn Hansen (ur. 1986) – farerski piłkarz
 Arvor Hansen (?) − duński gimnastyk
 Arwid Hansen (1917-2002) – polski lekarz, ergonom
 Asbjørn Hansen (ur. 1930) – norweski piłkarz
 Ashia Hansen (ur. 1971) – brytyjska trójskoczkini
 Basil Hansen (1926-2015) – australijski hokeista
 Bárður Hansen (ur. 1992) – farerski piłkarz
 Beck Hansen (ur. 1970) – amerykański muzyk rockowy
 Bent Hansen (1933-2001) – piłkarz duński
 Bent Hansen (ur. 1932) – duński kolarz torowy
 Björn G. Hansen (ur. 1980) – norweski żużlowiec
 Bernhoff Hansen (1877-1950) – norwesko-amerykański zapaśnik
 Bo Hansen (ur. 1972) – duński piłkarz
 Bob Hansen (ur. 1961) – amerykański koszykarz
 Børre Falkum-Hansen (1919-2006) – norweski żeglarz sportowy
 Brendan Hansen (ur. 1981) – amerykański pływak
 Brian Hansen (ur. 1990) – amerykański łyżwiarz
 Carsten Hansen (ur. 1957) – duński polityk
 Cato Hansen (ur. 1972) – norweski trener i piłkarz
 Constantin Hansen (1804-1880) – duński malarz
 Christian Frederik Hansen (1756-1845) – architekt duński
 Cliff Hansen (ur. 1948) – amerykański kierowca wyścigowy
 Curt Hansen (ur. 1964) – duński szachista
 Derek Hansen (ur. 1944) – pisarz
 Edmund Hansen (1900-1995) – duński kolarz torowy
 Eric Hansen (ur. 1992) – kanadyjski szachista
 Erik Hansen (ujednoznacznienie)
 Esben Hansen (ur. 1981) – duński piłkarz
 Eva Kjer Hansen (ur. 1964) – duńska polityk
 Flemming Hansen (ur. 1939) – duński polityk
 Frank Hansen (ur. 1945) – norweski wioślarz
 Fred Hansen (ur. 1940) – amerykański lekkoatleta
 Fredrik Adolf Hansen Ehrencron (1652-1711) – duński dyplomata
 Frédérique Hansen (ur. 1994) – luksemburska lekkoatletka
 George V. Hansen (1930-2014) – amerykański polityk
 Gerhard Armauer Hansen (1841-1912) – norweski lekarz i naukowiec, odkrywca prątka trądu
 Gunnar Hansen (1947-2015) – amerykański aktor filmowy
 Gus Hansen (ur. 1974) – duński pokerzysta
 Halfdan Hansen (1883-1953) – norweski żeglarz, olimpijczyk
 Hans Hansen (ujednoznacznienie)
 Heino Hansen (ur. 1947) – duński piłkarz
 Henrik Toft Hansen (ur. 1986) – duński piłkarz ręczny,
 Henry Hansen (1902-1985) – duński kolarz szosowy
 Holger Juul Hansen (1924-2013) – duński aktor
 Ivar Hansen (1938-2003) – duński polityk
 Jack Hansen (ur. 1947) – duński piłkarz
 Jakob Friis-Hansen (ur. 1967) – duński piłkarz
 James Hansen (ur. 1941) – amerykański fizyk i klimatolog
 Jan Hansen (ur. 1955) – norweski piłkarz
 Jannik Hansen (ur. 1986) – duński hokeista
 Jena Mai Hansen (ur. 1988) – duńska żeglarka
 Jens Hansen (ujednoznacznienie)
 Jesper Hansen (ur. 1985) – duński piłkarz
 Joachim Hansen (ur. 1979) – norweski grappler i zawodnik mieszanych sztuk walki
 Johan Norman Hansen (1890-?) – duński kolarz
 John Hansen (ujednoznacznienie)
 Johnny Hansen (ujednoznacznienie)
 Jørgen Hansen (ujednoznacznienie)
 Julie Lunde Hansen (ur. 1972) – norweska narciarka alpejska
 Kai Hansen (ur. 1963) – niemiecki gitarzysta
 Kaj Hansen (1940-2009) – piłkarz duński
 Karl Aage Hansen (1921-1990) – duński piłkarz
 Keltie Hansen (ur. 1992) – kanadyjska narciarka
 Kenneth Hansen (ur. 1987) – duński żużlowiec
 Kevin Hansen (ujednoznacznienie)
 Kia Hansen (ur. 1995) – duńska pływaczka
 Kian Hansen (ur. 1989) – piłkarz duński
 Kim-Roar Hansen (ur. 1984) – norweski skoczek narciarski
 Kim-Rune Hansen (ur. 1988) – norweski snowboardzista
 Kristina Bille Hansen (ur. 1986) – duńska piłkarka ręczna
 Lars Hansen (ujednoznacznienie)
 Lasse Norman Hansen (ur. 1992) – duński kolarz torowy
 Lasse Svan Hansen (ur. 1983) – duński piłkarz
 Marcel Hansen (?) – belgijski gimnastyk
 Martin Hansen (ujednoznacznienie)
 Mauritz Hansen (1794-1842) – norweski pisarz
 Mogens Hansen (ur. 1956) – duński piłkarz
 Michael Hansen (ur. 1971) – duński piłkarz
 Mikkel Hansen (ur. 1987) – duński piłkarz duński piłkarz
 Morian Hansen (1905-1995) – duński żużlowiec
 Niels Hansen (1892-1972) – duński żeglarz
 Niels Tune-Hansen (ur. 1953) – duński piłkarz
 Odd Bang-Hansen (1908-1984) − norweski pisarz i tłumacz literatury pięknej
 Oddvar Hansen (1921-2011) – norweski piłkarz
 Ole Hansen (?) – duński żużlowiec
 Orval H. Hansen (ur. 1926) – amerykański polityk
 Oskar Hansen (1922-2005) – polski architekt
 Ove Verner Hansen (1932-2016) – duński aktor
 Pål Hansen (?) – norweski skoczek narciarski
 Patti Hansen (ur. 1956) – amerykańska modelka
 Peter Andreas Hansen (1795-1874) – niemiecki astronom
 Pia Hansen (ur. 1965) – szwedzka strzelczyni sportowa
 Poul Michael Hansen (1898-1948) – duński nazistowski działacz polityczny
 Rasmus Hansen (ujednoznacznienie)
 René Bo Hansen (ur. 1952) – duński reżyser i scenarzysta
 Renate Hansen (?) – austriacka brydżystka.
 René Toft Hansen (ur. 1984) – duński piłkarz
 Robert Hansen (1939-2014) – amerykański seryjny morderca
 Ryan Hansen (ur. 1981) – amerykański aktor filmowy
 Séverine Hansen (ur. 1981) – francuska kolarka górska
 Símun Hansen (ur. 1987) – farerski piłkarz
 Sune Berg Hansen (ur. 1971) – duński szachista
 Sverre Hansen (ujednoznacznienie)
 Synne Steen Hansen (ur. 1993) – norweska skoczkini narciarska
 Tem Hansen (ur. 1984) – farersko-duński piłkarz
 Theophil Edvard Hansen (1813-1891) – duński architekt
 Thorvald Hansen (1884-1946) – norweski kombinator norweski
 Timmy Hansen (ur. 1992) – szwedzki kierowca wyścigowy
 Trine Hansen (ur. 1973) – duńska wioślarka
 Valdemar Hansen (ur. 1946 w Nysted) – duński piłkarz
 Willy Falck Hansen (1906-1978) – duński kolarz torowy
 Zofia Garlińska-Hansen (1924-2013) – polska architektka

 Miejscowości w USA
 Hansen – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Twin Falls
 Hansen – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood

 Gminy w USA
 Hansen (ang. Hansen Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood

 Zobacz też
 (4775) Hansen – planetoida
 Alicja Hansen – postać z utworów Joanny Chmielewskiej
 Fritz Hansen – duńskie przedsiębiorstwo